Moštvo Renault je eno od moštev v Formuli 1. Šef moštva je Flavio Briatore. Po tekmovanju v Formuli 1 v drugi polovici 70-tih in prvi polovici 80-tih, so sicer uspešno sodelovali le kot dobavitelji motorjev, pred sezoni 2002 pa so se vrnili z nakupom Benettona, ki so ga preimenovali v Renault. V sezoni 2006 sta za Renault dirkala Fernando Alonso in Giancarlo Fisichella ter moštvu prinesla drugi zaporedni konstruktorski naslov, Alonso pa je osvojil še svoj drugi zaporedni dirkaški naslov.

Dosežki 
  : 0 točk
  : 12. mesto v prvenstvu konstruktorjev, 3 točke
  : 6. mesto v prvenstvu konstruktorjev, 26 točk
  : 4. mesto v prvenstvu konstruktorjev, 38 točk
  : 3. mesto v prvenstvu konstruktorjev, 54 točk
  : 3. mesto v prvenstvu konstruktorjev, 62 točk
  : 2. mesto v prvenstvu konstruktorjev, 79 točk
  : 5. mesto v prvenstvu konstruktorjev, 34 točk
  : 7. mesto v prvenstvu konstruktorjev, 16 točk
  : 4. mesto v prvenstvu konstruktorjev, 23 točk
  : 4. mesto v prvenstvu konstruktorjev, 88 točk
  : 3. mesto v prvenstvu konstruktorjev, 105 točk
  : Svetovni prvaki, 191 točk
  : Svetovni prvaki, 206 točk

Popoln pregled rezultatov 

|-
!rowspan="2"| 
|rowspan="2"| RS01
|rowspan="2"| EF1 1.5 V6 t
|rowspan="2"| 
|
|| ARG
|| BRA
|| JAR
|| ZZDA
|| ŠPA
|| MON
|| BEL
|| ŠVE
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| ZDA
|| KAN
|| JAP
||
||
||
||
!rowspan="2"| 0
!rowspan="2"| NC
|-
|align="left"| 
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
||
||
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFCFCF;"| DNQ
||
||
||
||
||
|-
!rowspan="2"| 
|rowspan="2"| RS01
|rowspan="2"| EF1 1.5 V6 t
|rowspan="2"| 
|
|| ARG
|| BRA
|| JAR
|| ZZDA
|| MON
|| BEL
|| ŠPA
|| ŠVE
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| ZDA
|| KAN
||
||
||
||
||
!rowspan="2"| 3
!rowspan="2"| 12.
|-
|align="left"|  Jean-Pierre Jabouille
||
||
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| NC
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 12
||
||
||
||
||
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| RS01RS10
|rowspan="3"| EF1 1.5 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|| ARG
|| BRA
|| JAR
|| ZZDA
|| ŠPA
|| BEL
|| MON
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
||
||
||
||
||
||
!rowspan="3"| 26
!rowspan="3"| 6.
|-
|align="left"|  Jean-Pierre Jabouille
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| NC
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  René Arnoux
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| RE20
|rowspan="3"| EF1 1.5 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|| ARG
|| BRA
|| JAR
|| ZZDA
|| BEL
|| MON
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
||
||
||
||
||
||
||
!rowspan="3"| 38
!rowspan="3"| 4.
|-
|align="left"|  Jean-Pierre Jabouille
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  René Arnoux
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| NC
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| RE20BRE30
|rowspan="3"| EF1 1.5 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|| ZZDA
|| BRA
|| ARG
|| SMR
|| BEL
|| MON
|| ŠPA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| KAN
|| LVE
||
||
||
||
||
||
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|54
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|3.
|-
|align="left"|  Alain Prost
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
||
||
||
||
||
||
|-
|align="left"|  René Arnoux
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#FFCFCF;"| DNQ
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
||
||
||
||
||
||
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| RE30B
|rowspan="3"| EF1 1.5 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|| JAR
|| BRA
|| ZZDA
|| SMR
|| BEL
|| MON
|| VZDA
|| KAN
|| NIZ
|| VB
|| FRA
|| NEM
|| AVT
|| ŠVI
|| ITA
|| LVE
||
||
||
||
||
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|62
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|3.
|-
|align="left"|  Alain Prost
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| NC
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
||
||
||
||
||
|-
|align="left"|  René Arnoux
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
||
||
||
||
||
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| RE30CRE40
|rowspan="3"| EF1 1.5 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|| BRA
|| ZZDA
|| FRA
|| SMR
|| MON
|| BEL
|| VZDA
|| KAN
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| EU
|| JAR
||
||
||
||
||
||
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|79
|rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"|2.
|-
|align="left"|  Alain Prost
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
||
||
||
||
||
||
|-
|align="left"|  Eddie Cheever
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 6
||
||
||
||
||
||
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| RE50
|rowspan="4"| EF4 1.5 V6 t
|rowspan="4"| 
|
|| BRA
|| JAR
|| BEL
|| SMR
|| FRA
|| MON
|| KAN
|| VZDA
|| DAL
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| EU
|| POR
||
||
||
||
||
!rowspan="4"| 34
!rowspan="4"| 5.
|-
|align="left"|  Patrick Tambay
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Derek Warwick
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Philippe Streiff
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| RE60RE60B
|rowspan="4"| EF4B 1.5 V6 tEF15 1.5 V6 t
|rowspan="4"| 
|
|| BRA
|| POR
|| SMR
|| MON
|| KAN
|| VZDA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| NIZ
|| ITA
|| BEL
|| EU
|| JAR
|| AVS
||
||
||
||
||
!rowspan="4"| 16
!rowspan="4"| 7.
|-
|align="left"|  Patrick Tambay
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|| 
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
||
||
||
||
||
|-
|align="left"|  Derek Warwick
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|| 
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
||
||
||
||
||
|-
|align="left"|  François Hesnault
||
||
||
||
||
||
||
||
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|-
|colspan="28" align=center|  – : Renault ni sodeloval kot moštvo.
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| R202
| rowspan="3"| RS22 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BRA
|| SMR
|| ŠPA
|| AVT
|| MON
|| KAN
|| EU
|| VB
|| FRA
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| ZDA
|| JAP
||
||
||
||
! rowspan="3"| 23
! rowspan="3"| 4.
|-
|align="left"|  Jarno Trulli
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
||
||
||
||
|-
|align="left"|  Jenson Button
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 6
||
||
||
||
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| R23R23B
| rowspan="3"| RS23 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BRA
|| SMR
|| ŠPA
|| AVT
|| MON
|| KAN
|| EU
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| ITA
|| ZDA
|| JAP
||
||
||
||
||
!rowspan="3"| 88
!rowspan="3"| 4.
|-
|align="left"|  Jarno Trulli
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Fernando Alonso
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="4"| 
| rowspan="4"| R24
| rowspan="4"| RS24 3.0 V10
| rowspan="4"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| SMR
|| ŠPA
|| MON
|| EU
|| KAN
|| ZDA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| KIT
|| JAP
|| BRA
||
||
||
|rowspan="4" style="background:#FFDF9F;"|105
|rowspan="4" style="background:#FFDF9F;"|3.
|-
|align="left"|  Jarno Trulli
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 10
||
||
||
||
||
||
|-
|align="left"|  Jacques Villeneuve
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 10
||
||
||
|-
|align="left"|  Fernando Alonso
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 4
||
||
||
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| R25
| rowspan="3"| RS25 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| SMR
|| ŠPA
|| MON
|| EU
|| KAN
|| ZDA
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| TUR
|| ITA
|| BEL
|| BRA
|| JAP
|| KIT
||
||
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|191
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|1.
|-
|align="left"|  Fernando Alonso
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#ffffff;"|DNS
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|
|
|-
|align="left"|  Giancarlo Fisichella
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#ffffff;"|DNS
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| R26
| rowspan="3"| RS26 2.4 V8
| rowspan="3"| 
|
|| BAH
|| MAL
|| AVS
|| SMR
|| EU
|| ŠPA
|| MON
|| VB
|| KAN
|| ZDA
|| FRA
|| NEM
|| MAD
|| TUR
|| ITA
|| KIT
|| JAP
|| BRA
||
||
||
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|206
|rowspan="3" style="background:#FFFFBF;"|1.
|-
|align="left"|  Fernando Alonso
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
|
|-
|align="left"|  Giancarlo Fisichella
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| R27
| rowspan="3"| RS27 2.4 V8
| rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| ZDA
|| FRA
|| VB
|| EU
|| MAD
|| TUR
|| ITA
|| BEL
|| JAP
|| KIT
|| BRA
||
||
||
||
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|51
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|3.
|-
|align="left"|  Giancarlo Fisichella
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#000000; color:#ffffff"| DSQ
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Heikki Kovalainen
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| R28
|rowspan="3"| RS27 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| BAH
| ŠPA
| TUR
| MON
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| EU
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KIT
| BRA
|
|
|
!rowspan="3"| 80
!rowspan="3"| 4.
|-
|align="left"|  Fernando Alonso
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
|
|-
|align="left"|  Nelson Piquet Jr.
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| R29
|rowspan="4"| RS27 2.4 V8
|rowspan="4"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| TUR
| VB
| NEM
| MAD
| EU
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| BRA
| ABU
||
||
||
||
!rowspan="4"| 26
!rowspan="4"| 8.
|-
|align="left"|  Fernando Alonso
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret 
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 14 
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Nelson Piquet Jr.
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Romain Grosjean
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 18
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| R30
|rowspan="3"| RS27-2010 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| BAH
| AVS
| MAL
| KIT
| ŠPA
| MON
| TUR
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| BRA
| ABU
||
||
!rowspan="3"| 163
!rowspan="3"| 5.
|-
|align="left"|  Robert Kubica
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|
|
|-
|align="left"|  Vitalij Petrov
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 13†
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| R31
|rowspan="4"| RS27-2011 2.4 V8
|rowspan="4"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| TUR
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| IND
| ABU
| BRA
||
||
!rowspan="4"| 73
!rowspan="4"| 5.
|-
|align="left"|  Nick Heidfeld
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Bruno Senna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|
|
|-
|align="left"|  Vitalij Petrov
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#CFCFFF;"| 17†
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#DFFFDF;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|
|
|-
|colspan="28" align=center|  – : Renault ni sodeloval kot moštvo.
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| RS16
|rowspan="3"| RE16 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| RUS
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| AVT
| VB
| MAD
| NEM
| BEL
| ITA
| SIN
| MAL
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
!rowspan="3"| 8
!rowspan="3"| 9.
|-
|align="left"|  Kevin Magnussen
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 17†
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|-
|align="left"|  Jolyon Palmer
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#CFCFFF;"| 22
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 19
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#DFFFDF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|-
!rowspan="4"|
|rowspan="4"|R.S.17
|rowspan="4"|R.E.17 1.6 V6 t
|rowspan="4"|
|
|AVS
|KIT
|BAH
|RUS
|ŠPA
|MON
|KAN
|AZE
|AVT
|VB
|MAD
|BEL
|ITA
|SIN
|MAL
|JAP
|ZDA
|MEH
|BRA
|ABU
|
!rowspan="4"|57
!rowspan="4"|6.
|-
|align="left"|  Nico Hülkenberg
|style="background:#CFCFFF"|11
|style="background:#CFCFFF"|12
|style="background:#DFFFDF"|9
|style="background:#DFFFDF"|8
|style="background:#DFFFDF"|6
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#DFFFDF"|8
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#CFCFFF"|13
|style="background:#DFFFDF"|6
|style="background:#CFCFFF"|17†
|style="background:#DFFFDF"|6
|style="background:#CFCFFF"|13
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#CFCFFF"|16
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#DFFFDF"|10
|style="background:#DFFFDF"|6
|
|-
|align="left"| Jolyon Palmer
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#CFCFFF"|13
|style="background:#CFCFFF"|13
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#CFCFFF"|15
|style="background:#CFCFFF"|11
|style="background:#CFCFFF"|11
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#CFCFFF"|11
|style="background:#ffffff"|DNS
|style="background:#CFCFFF"|12
|style="background:#CFCFFF"|13
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#DFFFDF"|6
|style="background:#CFCFFF"|15
|style="background:#CFCFFF"|12
|
|
|
|
|
|-
|align="left"| Carlos Sainz Jr.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#DFFFDF"|7
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#CFCFFF"|11
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| R.S.18
|rowspan="3"| R.E.18 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
!rowspan="3"| 122
!rowspan="3"| 4.
|-
|align="left"| Nico Hülkenberg
|style="background:#DFFFDF"|7
|style="background:#DFFFDF"|6
|style="background:#DFFFDF"|6
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#DFFFDF"|8
|style="background:#DFFFDF"|7
|style="background:#DFFFDF"|9
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#DFFFDF"|6
|style="background:#DFFFDF"|5
|style="background:#CFCFFF"|12
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#CFCFFF"|13
|style="background:#DFFFDF"|10
|style="background:#CFCFFF"|12
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#DFFFDF"|6
|style="background:#DFFFDF"|6
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|-
|align="left"| Carlos Sainz Jr.
|style="background:#DFFFDF"|10
|style="background:#CFCFFF"|11
|style="background:#DFFFDF"|9
|style="background:#DFFFDF"|5
|style="background:#DFFFDF"|7
|style="background:#DFFFDF"|10
|style="background:#DFFFDF"|8
|style="background:#DFFFDF"|8
|style="background:#CFCFFF"|12
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#CFCFFF"|12
|style="background:#DFFFDF"|9
|style="background:#CFCFFF"|11
|style="background:#DFFFDF"|8
|style="background:#DFFFDF"|8
|style="background:#CFCFFF"|17
|style="background:#DFFFDF"|10
|style="background:#DFFFDF"|7
|style="background:#EFCFFF"|Ret
|style="background:#CFCFFF"|12
|style="background:#DFFFDF"|6
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| R.S.19
|rowspan="3"| E-Tech 19 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| MEH
| ZDA
| BRA
| ABU
!rowspan="3"| 91
!rowspan="3"| 5.
|-
|align="left"| Daniel Ricciardo
|style="background:#EFCFFF"| Ret
|style="background:#CFCFFF"| 18†
|style="background:#DFFFDF"| 7
|style="background:#EFCFFF"| Ret
|style="background:#CFCFFF"| 12
|style="background:#DFFFDF"| 9
|style="background:#DFFFDF"| 6
|style="background:#CFCFFF"| 11
|style="background:#CFCFFF"| 12
|style="background:#DFFFDF"| 7
|style="background:#EFCFFF"| Ret
|style="background:#CFCFFF"| 14
|style="background:#CFCFFF"| 14
|style="background:#DFFFDF"| 4
|style="background:#CFCFFF"| 14
|style="background:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#DFFFDF"| 8
|style="background:#DFFFDF"| 6
|style="background:#DFFFDF"| 6
|style="background:#CFCFFF"| 11
|-
|align="left"| Nico Hülkenberg
|style="background:#DFFFDF"| 7
|style="background:#CFCFFF"| 17†
|style="background:#EFCFFF"| Ret
|style="background:#CFCFFF"| 14
|style="background:#CFCFFF"| 13
|style="background:#CFCFFF"| 13
|style="background:#DFFFDF"| 7
|style="background:#DFFFDF"| 8
|style="background:#CFCFFF"| 13
|style="background:#DFFFDF"| 10
|style="background:#EFCFFF"| Ret
|style="background:#CFCFFF"| 12
|style="background:#DFFFDF"| 8
|style="background:#DFFFDF"| 5
|style="background:#DFFFDF"| 9
|style="background:#DFFFDF"| 10
|style="background-color:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#DFFFDF"| 10
|style="background:#DFFFDF"| 9
|style="background:#CFCFFF"| 15
|style="background:#CFCFFF"| 12
|}

Zunanje povezave 

 Uradna stran Renault F1 

Renault
Konstruktorji Formule 1
Renault
Dobavitelji motorjev Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1977